Обучение письму в Соединенных Штатах прогрессировало по нескольким направлениям на протяжении истории образования в Соединенных Штатах. Основной задачей письма в школах является не только передача мыслей, но и улучшение и сгенерированное мышление. Как подчеркивает исследователь эффективности школы Дуг Ривз, «связь между письмом и успеваемостью по другим академическим дисциплинам [является] удивительной и касается сути выбора учебной программы, которую должны создавать преподаватели».

Обучение письму ранее 
Академическое обучение письму ранее концентрировалось практически исключительно на механических навыках, которые сегодня называют нормами. Акцент был сделан на почерк, грамматику, пунктуацию и орфографию. Работы в большей степени оценивались в соответствии с данными нормами и по точности содержания, а не стилю или творческом выражении идей.

Подход к процессу письма 
В 1970-х Дональд Грейвс, Джанет Эмиг и другие провели исследования, которые сфокусировали внимание на процессе. письма, а не конечном продукте. Подход к процессу письма основан на идеи, что письмо — это сложная и индивидуализированная задача, которую можно описать с помощью серии рекурсивных этапов. Данные этапы, которые ранее воспринимались как отдельные шаги предварительного написания, написания, переписывания (или исправления), были созданы и их преподавали ученикам, предполагая, что трудности, с которыми сталкиваются ученики на каждой стадии можно диагностировать более точно.

Студенты могут также работать вместе и данный процесс называется совместное письмо. Результатом такого сотрудничества является более сильный конечный продукт. Каждый из участников может вносить качественный вклад в задание.

Автор книги «Совместное письмо: приоритет, практика и процесс», Даролин Джонс отмечает, что есть несколько причин, почему многие люди работают в одиночку. Первая причина заключается в том, что многие не могут найти время, чтобы встретиться с другими участниками группы. Другая причина в том, что каждый писатель имеет свою организацию и процесс письма. Работая с другми, ученики должны приспособиться к стилю группы и избавиться от своего собственного. Часто возникает недопонимание, потому что студенты не. понимают, что от них ожидают. Последняя причина — боязнь критики. Многие писатели чувствуют себя некомфортно, делясь своими работами, потому что боятся, что их работы не понравятся читателям.

Письмо в учебной программе 
В 1980-х и 1990-х годах возникли новые подходы к обучению письму, поскольку учителя осознали, что для эффективности письмо должно соответствовать определенной цели и аудитории. Значимым среди них было Британское движение, известное как письмо в учебной программе. Этот подход основан на идее, что все учителя, а не только учителя языковых искусств, должны быть учителями письма. Созданный ослабить разделение между грамотностью и объемом знаниями, данный подход акцентируется на связи между письмом и когнитивных развитием, обучая студентов писать в различных жанрах в зависимости от цели и предмета. Учителя письма в учебной программе часто отмечают две основных педагогических ветви: письмо для обучения, неофициальное письмо, созданное научить студентов понимать концепты глубже; и Письмо в предметах, когда студентов обучают навыкам письма и правилам, необходимым для участия в конкретном академическом дискурсе.

Письмо для понимания 
Письмо для понимания, подход XXI века, адаптирует принципы обратного дизайна чтобы научить учащихся писать эффективно. Письмо для понимания возникло по причине того, что многие студенты нуждаются в детальных инструкциях как в знаниях, так и структурах, которые они используют для передачи смысла в письменной речи. Устная обработка и широкое использование моделей и моделирования являются базовыми методиками обучения в данном подходе. Письмо для понимания включает три составляющих: обратный замысел, понимание и прямые инструкции. Учащихся обеспечивают целенаправленными, продуманными инструкциями и практиками в:

 развитие знаний и понимания, которые могут быть использованы в разговорном письменном языке
 определение нужного фокуса для обдумывания и синтеза знаний и понимания
 подбор подхода для четкого развития представления данных знаний и понимания
 создание контроля над правилами.

Учителя внедряют инструкции письма для понимания так, чтобы студенты были способны обобщать и перемещать их знания в необходимых контекстах. Ассоциация письма в Вермонте служит центром обмена информацией и предоставляет профессиональное развитие, учебные материалы и поддержку учителей.

Связь чтения и обучения 
Некоторые теоретики письма считают, что читать для удовольствия — более полезно с целью овладения искусством письма, нежели формальное изучения письма, языка, грамматики и лексики.«Исследования, которые нацелены на развитие письма путем обеспечения опыта чтения вместо изучения грамматики или дополнительных письменных практик, показали, что данный опыт был таким же полезным или более полезным, чем изучения грамматики или дополнительных письменных практик».Ученический подход предоставляет один вариант связи с чтением, говоря, что курс письма должен напоминать гончарное дело или игру на фортепьяно, сводя к минимуму зависимость от интенсивного самокопания, занятость аудиторией и четкими правилами. В соответствии с Майклом Полани, наблюдая за мастером, «ученик бессознательно схватывает правила искусства, включая те, которые даже не известны самому мастеру». Учителя письма, в соответствии с этим подходом, являются моделями и тренерами, обеспечивая детальную оценку сочинений учащихся. Учащиеся фокусируют свое внимание на задаче, а не на «недоступном и сбивающем с толку множестве явных правил и стратегий».

2009 — настоящее время 
Частично отвечая Национальной комиссии по письму к американским педагогам «научить всех студентов писать эффективно, четко и вдумчиво» Центр передового опыта Национальной ассоциации губернаторов (Центр NGA) и Совет главных государственных школ Офицеры (CCSSO) в 2009 начали координацию усилий под руководством государства, называющуюся «Инициатива по стандартизации общего ядра штата». В данной инициативе «губернаторы и уполномоченные по вопросам образования из 48 штатов, 2 территорий и округа Колумбия обязались разработать общие стандарты штата в области англоязычных искусств». Инициатива по стандартизации общего ядра штата, говоря о письме, нацелена на подготовку американских учащихся к высшему. образованию и карьере. Стандарты сгруппированы по следующим категориям: Типы текста и цели; Производство и распространение письма; Исследования для накопления и представления знаний; и диапазон письма. Эти основные категории разделены на десять концепций и навыков, с которыми учащихся знакомят в детском саду, а затем развиваются на последующих ступенях обучения с целью повышения сложности и строгости с каждым годом для обеспечения развития и усвоения навыков.

Примечания

Ссылки 
 Literacy: Writing and Composition
 National Writing Project
 Vermont Writing Collaborative
 Common Core State Standards Initiative

Педагогика
Письмо
Образование в США